Жерносеково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Жерносеково — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.

Россия 
 Жерносеково — деревня в Оленинском районе Тверской области.